Die Bezeichnung Villa Borghese steht für:
 die Villa Borghese (Rom)
 die von der Familie Borghese genutzte Villa Mondragone in Frascati
 die in der Nähe der Villa Mondragone gelegene Villa Parisi Borghese in Monte Porzio Catone (bei Frascati)
Siehe auch:
 Villa Borghese e Villa Pamphili